Вагаршапат:

 Вагаршапат — город в Армавирской области Армении.
 «Вагаршапат» — армянский футбольный клуб.